«Aeropuerto (de) San Javier» puede referirse a:

 Aeropuerto de Murcia-San Javier, España, reemplazado por el nuevo Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
 Aeropuerto de San Javier, Bolivia (:w:data).
 Aeropuerto de San Javier Las Mercedes, Chile (:w:data).
 Aeropuerto de San Javier Loncomilla, Chile (:w:data).
 Aeropuerto de San Javier Santa María de Migre, Chile (:w:data).